Шувалов — російське прізвище.
Відомі носії:
 Шувалов Андрій Михайлович — радянський фехтувальник на шпагах, триразовий бронзовий (двічі 1988 рік, та 1992 рік) призер Олімпійських ігор , дворазовий чемпіон світу. 
 Шувалов Віктор Георгійович (1938) — український кінооператор-документаліст.
 Шувалов Віктор Григорович (1923) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.
 Шувалов Дмитро Олегович (1985) — український футболіст, гравець у футзал та пляжний футбол.
 Шувалов Іван Іванович (1727—1797) — російський державний діяч.
 Шувалов Ігор Іванович — російський державний діяч. Голова державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» з 2018. 
 Шувалов Ілля Валерійович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня.
 Шувалов Максим Олексійович (1993—2011) — російський хокеїст.
 Шувалов Павло Андрійович (1776—1823) — російський генерал-лейтенант, генерал-ад'ютант, який відзначився під час війн з Наполеоном.
 Шувалов Павло Андрійович (1830—1908) — російський військовий діяч і дипломат, граф.
 Шувалов Петро Андрійович (1827—1889) — російський військовий і державний діяч, дипломат, граф.
 Шувалов Петро Іванович (1710—1762) — російський державний діяч, генерал-фельдмаршал.
 Шувалов Роман Олексійович (1911—2002) — одеський краєзнавець, учасник оборони Одеси.

Шувалова 
 Шувалова Ірина Леонідівна (нар. 1986) — українська поетеса, перекладач.

Див. також 
 8609 Шувалов — астероїд головного поясу, відкритий 22 серпня 1977 року.

Примітки 

Російські прізвища